Ayeko ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Ayeko (* 1998), ugandischer Langstreckenläufer
 Thomas Ayeko (* 1992), ugandischer Langstreckenläufer